

Жінки 
 Чуєва Валентина Іванівна (* 1959) — українська радянська діячка, фрезерувальниця. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Чуєва Ганна Миколаївна (1895—1973) — овочівиця колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Чуєв Богдан Янович (* 2000) — український футболіст, захисник молодіжної команди полтавської «Ворскли».
 Чуєв Гаврило Васильович (1910—1969) — старший сержант РА учасник нацистсько-радянської війни повний кавалер ордена Слави.
 Чуєв Ілля Вікторович (* 1984) — український плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Чуєв Олексій Васильович (1918—1976) — новатор виробництва, токар. Член ЦК КПРС (1976). Депутат Верховної ради СРСР 7—9-го скликань. Двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Чуєв Фелікс Іванович (1941—1999) — радянський поет, письменник та публіцист.